Verdrag van Maastricht (1357), een verdrag dat de erfopvolging in Brabant regelde
Verdrag van Maastricht (1449), een verdrag dat de vete tussen de aartsbisschop van Keulen en de hertog van Kleef over de Westfaalse stad Soest beëindigde
Verdrag van Maastricht (1843), een verdrag dat de grens tussen Nederland en België vastlegde
Verdrag van Maastricht (1992), verdrag betreffende de Europese Unie